By My Side (Jadakiss), een nummer van Jadakiss, samen met Ne-Yo, uit 2008
By My Side (INXS), een nummer van de Australische rockband INXS uit 1991